Особо охраняемые природные территории Киргизии занимают 1 476 121,6 га и составляют 7,38 % от общей площади страны (2017 г.). Они включают:
 10 заповедников (категория I МСОП),
 13 — природные национальные парки (категория II МСОП),
 19 — памятники природы (категория III МСОП),
 45 — заказники с целью контроля над местообитаниями и видами, из них
 23 — ботанические заказники,
 8 — лесные заказники,
 12 — охотничьи (зоологические) заказники,
 2 — комплексные заказники, (категория IV МСОП).

Помимо этого, в 2000 году была создана биосферная территория Ысык-Кёль со статусом охраняемой территории национального значения.

Государственные заповедники

Национальные парки

Памятники природы 
 Водопад Абшир-Ата
 Аджидаар-Ункюр
 Пещера Ала-Мышык
 Каньон Ат-Баши
 Пещера Большие Ворота (Бариты)
 Водопад Барскаун
 Пещера Чиль-Майрам
 Чиль-Устун
 Каньон Данги
 Скалы Джети-Огуз
 Пещера Джийдели
 Кан-и-Гут
 Скалы Кара-Жыгач
 Когучкон-Сугат (Пиджин)
 Каньон Кок-Джерти
 Пещера Согон-Таш
 Водопад Тегерек
 Водопад Ысык-Ата

Районы управления средами обитания / видами

Лесные заказники 
 Батраханский лесной заказник, Аксыйский район, Джалал-Абадская область
 Белулинский лесной заказник, Алайский район, Ошская область
 Дашманский лесной заказник, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область
 Жылгындынский лесной заказник Ноокенского района Джалал-Абадской области
 Лесной заповедник «Иырисуу», Нарынский район, Нарынская область
 Кайындынский лесной заказник, Нарынский район, Нарынская область
 Куру-Кульский лесной заказник, Ала-Бука, Джалал-Абадская область
 Лесной заказник «Мескен-Сай», Ала-Бука, Джалал-Абадская область
 Лесной заказник «Узун-Акмат», Токтогульский район, Джалал-Абадская область
 Малый лесной заказник «Ак-Суу», Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область

Охотничьи (зоологические) заказники 
 Заказник «Акбуура»
 Чичканский заказник
 Заказник «Жазы»
 Джергальчакский заказник
 Заказник «Гульча»
 Заказник «Кен-Суу»
 Заказник «Сандалаша»
 Заказник «Тогуз-Торо»
 Тюпский заказник
 Заказник Теплоключенка

Ботанические заказники 
 Байдамтальский ботанический заказник
 Чаткальский ботанический заказник
 Ботанический заказник «Чанах»
 Чырагданский ботанический заказник
 Джан-Чактинский ботанический заказник
 Ботанический заказник «Джелтибес»
 Ботанический заказник «Джен-Джибес»
 Хайдаркенский ботанический заказник
 Кош-Текирский ботанический заказник
 Кыргызатинский ботанический заказник
 Кыргыз-Гавский ботанический заказник
 Кыныш (Чанач) ботанический заказник
 Ботанический заказник «Лейлек»
 Ботанический заказник «Минкуш»
 Заказник «Гора Айгуль-Таш»
 Ойкаинский ботанический заказник
 Сары-Могольский ботанический заказник
 Сулюктинский ботанический заказник
 Тюпский ботанический заказник

Комплексные заказники 
 Ак-Сууский комплексный заказник
 Таласский комплексный заказник

Примечания

Ссылки 

 Всемирная база данных по охраняемым территориям

Киргизия
Списки:Киргизия
Охраняемые природные территории Киргизии